Котіс також Котіто́ — фракійська богиня, споріднена з Кібелою.
 Котіс I — цар Одриського царства
 Котіс (цар Лідії)
 Котіс I (цар Боспору)
 Котіс II (цар Боспору)
 Котіс III (цар Боспору)
 Котіс IV (*Κότυς, д/н —167 до н. е.) — володар Одриського царства у 171—167 роках до н. е.
 Котіс VI (*Κότυς, д/н — 48 до н. е.) — володар Одриського царства у 57-48 роках до н. е., союзник Гнея Помпея Великого.